Mark Jones peut désigner :
 Mark Jones (1889-1965), acteur américain du cinéma muet ;
 Mark Jones (1939-2010), acteur britannique ;
 Mark Jones (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Mark Jones (1933-1958), joueur de football anglais ;
 Mark Jones (1961-), joueur de football anglais ;
 Mark Jones (1965-), joueur international de rugby à XV gallois ;
 Mark Jones (1979-), joueur international de rugby à XV gallois ;
 Mark Jones (1953-), scénariste, réalisateur et producteur américain.